St. Margrethen steht für:

 St. Margrethen, Gemeinde im Kanton St. Gallen, Schweiz
 St. Margrethen LU, Ortsteil von Oberkirch LU, Kanton Luzern, Schweiz

Siehe auch:
 St. Margrethenberg, Weiler in Pfäfers, Kanton St. Gallen, Schweiz
 Sankt Margarethen